Un adoucissant  ou assouplissant  est un produit ménager utilisé pour adoucir (parfumer le plus souvent) les vêtements et limiter leur électricité statique. Ils se retrouvent sous forme liquide, cristalline, ou en .

Les adoucissants sont apparus au début du , ils étaient alors composés de savon et d'huile d'olive, d'huile de maïs, ou de suif.

Utilisation 

Lavage à la main : l'adoucissant doit être ajouté dans la dernière eau de rinçage, en respectant les quantités indiquées par le fabricant.

Lavage en machine : l'adoucissant est versé dans la cuvette prévue à cet effet du bac à produits du lave-linge. Au cours du dernier rinçage, le programmateur commande l'arrivée d'eau dans la cuve de l'adoucissant. Lorsque le niveau est suffisant, il se produit un effet de siphon permettant l'écoulement du mélange eau-adoucissant jusqu'à la vidange complète de la cuve. Il est donc nécessaire de respecter la limite maximale de remplissage de la cuve d'adoucissant (généralement indiquée par « max » ou « maxi » pour « maximum »). Si cette limite est dépassée, l'adoucissant risque de s'écouler trop tôt dans le tambour, et d'être ainsi éliminé au premier rinçage.

Produit chimique
Lavage des textiles